Kartlow ist:
 der Name zweier Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Kartlow (Kruckow), Ortsteil der Gemeinde Kruckow im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Schloss Kartlow, ein Herrenhaus im Kruckower Ortsteil Kartlow
 Ortsteil Kartlow der Gemeinde Neuburg (Mecklenburg) im Landkreis Nordwestmecklenburg
 der deutsche Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Kartlewo (Świdwin) (ehem. Kartlow bei Schivelbein, Kreis Belgard-Schivelbein)
 Kartlewo (Przybiernów) (ehem. Kreis Cammin i.Pom.)